De 12de editie van de Jaarbeursstedenbeker werd gewonnen door Arsenal FC in de finale tegen RSC Anderlecht.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1969/70